Семён Иванович Шуртако́в (1918 — 2014) — русский советский писатель, переводчик.

Биография 
Родился 26 января 1918 года в селе Кузьминка (ныне Сергачский район, Нижегородская область). Работал трактористом, комбайнёром в Сергачской МТС. В 1938 призван, служил секретарём газеты «Залп» Сучанского сектора БО ВМОР Тихоокеанского флота. Уволен с флота в 1946 году в звании главстаршины.

Окончил с отличием Литературный институт имени А. М. Горького в 1951 году.

В 1957 году вступил в Союз писателей СССР, позже стал секретарём Союза писателей России. С 1977 года руководитель семинара прозы в Литературном институте, на Высших литературных курсах. Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Нижний Новгород», «Север», «Огонёк», «Смена» и других. Занимался переводами писателей национальных республик. Всего издано более 30 книг. Один из зачинателей Праздника славянской письменности и культуры.

Активно участвовал в общественной жизни до преклонного возраста. В 2009 г. в возрасте 91 года принял участие в празднике «День литературы» в с. Сеченово Нижегородской области, его выступление было признано самым эмоциональным.

В марте 2014 года одним из первых подписал открытое письмо Союза писателей России к президенту Владимиру Путину, в котором поддержал действия президента по отношению к Крыму и украинской ситуации в целом.

Скончался 13 апреля 2014 года. Похоронен в родном селе.

Награды и премии  
 орден Отечественной войны II степени (11.3.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (23.2.1988)
 орден «Знак Почёта» (25.1.1978)
 медаль «За боевые заслуги» (22.10.1945)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1987) — за роман «Одолень-трава»
 литературные премии имени К. М. Симонова, В. С. Пикуля, Н. М. Карамзина, А. П. Платонова.
 Золотая медаль В. И. Даля
 почётная грамота «За вклад в русскую культуру»
 орден преподобного Сергия Радонежского (2004)
 заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1981)
 заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) (1995).

Членство в организациях 
 Член ВКП(б).

Библиография 
Основные произведения:

 Трудное лето 1956;
 Где ночует солнышко 1962;
 Первое свидание 1963;
 Кузьминские сады 1964;
 Под Полуночным солнцем 1968;
 Одно на всей земле 1971;
 Возвратная любовь 1972;
 А вот оно и море 1972;
 Там, за небосклоном… 1974;
 За все в ответе 1976;
 Радуга над полем 1978;
 Семен Шуртаков. Избранное 1979;
 Несмолкаемая песня 1982;
 Вершина Столетова 1983;
 Избранные произведения: Том 1 Том 2 1985;
 Одолень-трава 1987;
 Возвратная любовь 1988;
 Как слово наше отзовется 1980;
 Мысль и речь 1986;
 В начале было слово 1995;
 Вещие сны Ивана Соболева 2000;
 Славянский ход 2003;
 Золотые ворота 2004;
 Сошлись трое русских 2005.

Примечания

Ссылки 

 

Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Родившиеся в Нижегородской губернии
Похороненные в Нижегородской области
Писатели-деревенщики
Долгожители России
Участники советско-японской войны (СССР)